USS Abarenda je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Abarenda (AG-14) 
 USS Abarenda (IX-131)

Abarenda